James Madison kan syfta på bland andra:

 James Madison (1723–1801), amerikansk lantbrukare
 James Madison (1749–1812), amerikansk biskop
 James Madison (1751–1836), amerikansk president